Аспарез ( — буквально «арена») — армянская рок-группа. Считается первой армянской группой игравшей хеви-метал. Единственная группа из Армении выпустившая пластинку на Мелодии. Большую роль группы в формировании тяжёлой музыки в Армении признают все поколения армянской рок-музыки, в том числе и армянская группа из США System of a Down.

История 
Аспарез — одна из самых техничных и мелодичных групп второй волны армянского рока. Группа играла в стиле хеви-метал с явно выраженной восточной мелодикой. Группа пела на армянском языке, что заведомо ограничивало аудиторию слушателей в СССР. Однако несмотря на это группа участвовала в легендарной «Рок-панораме 87», на фестивалях «Хеви-Суви» в Таллине и других рок-фестивалях того времени. В 1989 году Аспарез выпустили свой первый официальный альбом Анафема на студии Мелодия.

Группа распалась в начале 1990-х. Артур Митинян, после перехода группы в чистый, струнный хеви-метал, покинул группу и позже создал группу Ayas, которая распалась несколькими годами позже Аспареза.

Также у группы есть несколько песен на русском и английском языках

Состав 
 Армен Тороян — гитара
 Юрий Маилян (Мэй Лиан) — соло-гитара
 Виталий Демурчян — соло-гитара
 Гагик Тороян — бас-гитара
 Давид Оганджанян (Давид Оган) — барабаны
 Гарик Мартиросян — вокал
 Артур Митинян — клавишные
 Жан Дильбарян — вокал
 Карен Цатурян — клавишные

Дискография 
 1989 — Анафема (Мелодия)

Ссылки 
 Рок в Армении и армяне в роке

Рок-группы СССР
Рок-группы Армении
Хеви-метал-группы Армении
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году